RKS est un code qui signifie :
 Kosovo, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.

RKS est un sigle qui peut faire référence à :
 Radio RKS, une radio locale indépendante  française ;
 RKS Marymont Varsovie, un club polonais de football ;
 RKS Radomiak Radom, un club polonais de football ;
 RKS Radomsko, un ancien club polonais de football ;
 RKS Skra Varsovie, un club polonais de football.